Алекса́ндр Корние́нко: Корниенко, Александр Николаевич (род. 1938) — советский и российский специалист в области истории науки и техники, музееведения и патентоведения.
 Корниенко, Александр Сергеевич (род. 1984) — украинский политик, глава партии «Слуга народа».